Tommy Kristiansen (né le  à Sarpsborg en Norvège) est un joueur de hockey sur glace norvégien .

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Sparta Warriors || GET ligaen ||11 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Sparta Warriors II || 1. divisjon ||22 ||22 ||7 ||29 ||99 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Sparta Warriors || GET ligaen ||11 ||0 ||0 ||0 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sparta Warriors || GET ligaen ||37 ||7 ||11 ||18 ||111 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Sparta Warriors || GET ligaen ||34 ||8 ||7 ||15 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Sparta Warriors || GET ligaen ||33 ||7 ||13 ||20 ||50 ||11 ||6 ||1 ||7 ||28 
|-
|2010-2011 || Sparta Warriors II || GET ligaen ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Sparta Warriors || GET ligaen ||38 ||17 ||17 ||34 ||115 ||14 ||8 ||5 ||13 ||20 
|-
|2011-2012 || Sparta Warriors || GET ligaen ||11 ||3 ||8 ||11 ||74 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || HV 71 || Elitserien ||32 ||3 ||3 ||6 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2012-2013 || HV 71 || Elitserien || 51|| 4|| 2|| 6|| 43|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 11|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 43 || 11 || 19 || 30 || 172 || 16 || 4 || 11 || 15 || 73
|-
|2014-2015 || Stavanger Oilers || GET ligaen ||42 ||20 ||19 ||39 ||135 ||14 ||5 ||5 ||10 ||12
|-
|2015-2016 || Stavanger Oilers || GET ligaen ||41 ||18 ||11 ||29 ||128 ||16 ||7 ||2 ||9 ||40
|-
|2016-2017 || Stavanger Oilers || GET ligaen ||43 ||21 ||16 ||37 ||146 ||14 ||7 ||2 ||9 ||61
|-
|2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL ||17 ||2 ||1 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen ||25 ||10 ||8 ||18 ||90 ||10 ||3 ||2 ||5 ||57
|-
|2018-2019 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen ||46 ||23 ||11 ||34 ||250 ||6 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
|2019-2020 || Stavanger Oilers || GET ligaen ||36 ||16 ||11 ||27 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Stavanger Oilers || GET ligaen ||19 ||6 ||5 ||11 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Internationales

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Naissance à Sarpsborg
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur des Krefeld Pinguine
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018